Барбара Швартц була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Маріана Діас-Оліва.

Катарина Среботнік виграла титул, перемігши у фіналі Ріту Куті-Кіш з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Губер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Гопманс
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д Хладкова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Куті-Кіш
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Студенікова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Барна
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Герші
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А Кремер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р Санду
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Жирарді
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= Е Бес Остаріс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Діас-Оліва
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= АК Ногейра
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Б Швартц
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= С Норландер
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А Губер
| RD2-score01-1=69
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Куті-Кіш
| RD2-score02-1=711
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Барна
| RD2-score03-1=w/o
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А Герші
| RD2-score04-1= 
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= А Кремер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Діас-Оліва
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Б Швартц
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3=1

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Р Куті-Кіш
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= А Барна
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= А Кремер
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Пітковскі
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= С Талая
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= Л Бачева
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К Среботнік
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=LL
| RD4-team01= Л Бачева
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Жанетта Гусарова
| RD2-score2-1=0
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Вірупама Вайдянатан
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=8
| RD2-team4= Ева Бес Остаріс
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=1
| RD3-team1=

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Estoril Open 1999 Draw 

1999
Estoril Open
Estoril Open